Gumboot peut faire référence à :

Gumboot, le mot anglais pour Botte de caoutchouc,
Le Gumboot, une danse d'origine africaine pratiquée avec des bottes de caoutchouc.